FFB peut faire référence à :
 Fédération française du bâtiment ;
 Fédération française de billard ;
 Fédération française de boxe ;
 Fédération française de bridge ;
 Fédération de football du Burundi ;
 Fédération française de backgammon ;
 Fédération française de belote ;
 FFB, l'indicatif radio de Boulogne radio de 1911 à 1997), une station radio maritime de France Télécom sur , sur  et sur le canal 16.